Sophienstraße steht für:
 Sophienstraße (Baden-Baden), in Baden-Baden
 Sophienstraße (Berlin), nach der preußischen Königin Sophie Luise, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Spandauer Vorstadt
 Berlin-Totale: Sophienstraße, ein Dokumentarfilm von Veronika Otten aus dem Jahr 1979
 Sophienstraße (Darmstadt), in Darmstadt
 Sophienstraße (Dresden)
 Sophienstraße (Frankfurt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Bockenheim #Sophienstraße
 Sophienstraße (Karlsruhe), in Karlsruhe
 Sophienstraße (München), in München, nach Sophie (Friederike Dorothea Wilhelmine) (1805–1872), verh. mit Erzherzog Franz Karl von Österreich (1802–1878), eine Tochter von Maximilian I. Joseph aus 2. Ehe (Wittelsbach)
 Sophienstraße (Radebeul), im Stadtteil Oberlößnitz von Radebeul
 Sophienstraße (Wolfenbüttel), siehe Baudenkmalensemble Dammfestung #Sophienstraße
 Sophienstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Elberfeld-Mitte

Siehe auch:
 Sophienterrasse